Wolner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wolner (* 1939), österreichischer Chirurg
 Stefan Wolner (* 1975), österreichischer Regisseur

Siehe auch Wollner, Wöllner